Märkische Straße ist der Name folgender Straßen:

 Märkische Straße in Engelskirchen, siehe Liste der Baudenkmäler in Engelskirchen
 Märkische Straße in Velbert, siehe Liste der Baudenkmäler in Velbert
 Märkische Straße in Wuppertal, siehe Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Wichlinghausen-Nord
 Märkische Straße Technischer Kulturdenkmäler, Projekt zur Erschließung von Industriedenkmälern in der märkischen Region
 U-Bahnhof Märkische Straße in Dortmund

Siehe auch:
 Märkische Allee in Marzahn-Hellersdorf, Berlin